Regno Unito
 Glendale – località sull'isola di Skye, Scozia

 Stati Uniti d'America
 Glendale – città della Contea di Maricopa, Arizona
 Glendale – città della Contea di Los Angeles, California
 Glendale – CDP della Contea di Spartanburg, Carolina del Sud
 Glendale – città della Contea di Arapahoe, Colorado
 Glendale – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Glendale – comunità non incorporata della Contea di Clark, Nevada
 Glendale – villaggio della Contea di Hamilton, Ohio
 Glendale – città della Contea di Douglas, Oregon
 Glendale – città della Contea di Kane, Utah
 Glendale – città della Contea di Milwaukee, Wisconsin
 Glendale – città della Contea di Monroe, Wisconsin